Светлана Николаевна Кузнецова:
* Кузнецова, Светлана Николаевна (род. 1965) — советская и российская баскетболистка.
 Кузнецова, Светлана Николаевна (род. 1975) — российская баскетболистка («Ставропольчанка»).
 Кузнецова (Бочкарёва), Светлана Николаевна (род. 1984) — российская лыжница.